Grady County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Grady County, Georgia 
 Grady County, Oklahoma